Beita bezeichnet:

 Beita (Westjordanland) (), Stadt im Westjordanland
 Beita (), Stadtbezirk von Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Beita (Beipiao) (), Gemeinde der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Beita (Huanggu) (), Straßenviertel des Stadtbezirks Huanggu von Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Beita (Shuangta) (), Straßenviertel des Stadtbezirks Shuangta von Chaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning